Епископ Константи́н Пресла́вский () — болгарский писатель и церковный деятель IX—X веков, представитель Преславской книжной школы.

Биография 
Сведения о жизни Константина скудны. Он был учеником святого Мефодия и вместе с другими учениками подвергся преследованиям со стороны немецкого духовенства.

Константин бежал в Константинополь и затем в Болгарское царство, где занял должность викарного епископа в столице Преславе.

Главное произведение — сборник проповедей Учительное евангелие (893—894 годы), сопровождаемый поэтическим вступлением Азбучная молитва.

Все сочинения Константина Преславского дошли до нашего времени только в переписанном виде, самые ранние памятники датируются XII и XIII вв.

В честь книжника назван Шуменский университет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Константин Преславски. Проглас към евангелието
 Gallucci, E. Ucitel’noe Evangelie di Costantino di Preslav (IX—X sec.). Tradizione testuale, redazioni, fonti greche. — Europa Orientalis, XX (2001), 49—138

Средневековые болгарские писатели
Христианские писатели
Писатели X века
Историки Болгарии
Историки X века
Епископы X века
Персоналии:Первое Болгарское царство